Това е термин от областта на ядрената енергетика. Кампания на горивото е времето на престой на ядреното гориво в активната зона на ядрения реактор до достигане на определена дълбочина на изгаряне. В зависимост от това, кампанията на горивото може да продължи от 2 до 4 и повече години. Тенденцията е да се увеличава кампанията на горивото поради ефективността на процеса.
Това се постига от една страна с подобряване на физико-механичните качества на топлоотделящите елементи и горивото и от друга, и най-съществена, с увеличаване на дълбочината на изгаряне на ядреното гориво.

Ядрена енергетика